El Escudo puede referirse a:
Puerto de El Escudo un puerto de montaña situado entre las provincias de Cantabria y Burgos, en España.
El Escudo, una serie de televisión policíaca de la cadena FX Networks.